Nick Carter kan vara:

Nick Carter (general)
Nick Carter (musiker)
Nick Carter (fiktiv agent)
Nick Carter (författare)
Nick Carter (tennisspelare)